Monoposthiidae är en familj av rundmaskar. Monoposthiidae ingår i ordningen Desmodorida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Monoposthiidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Monoposthiidae